Tepe peut renvoyer notamment à :

Archéologie 
 tepe, le mot turc équivalent à tell, terme désignant une colline artificielle, un tertre, en archéologie. Ce mot apparaît dans de nombreux toponymes archéologiques du Proche et du Moyen-Orient : voir .

Toponymes 
 , une localité de Slovénie
 Tépe, un village de Hongrie
  Tepe, ou , un village en Iran

Anthroponymes 
 Amanda Tepe, actrice américaine
 Leonie Tepe, actrice allemande
 Marie Tepe, vivandière franco-américaine